Termés Növénytan
Termés folyóirat, Kolozsvár, 1942-44